Retence (z lat., zadržení, podržení) může znamenat:

 Retenční schopnost v hydrologii – schopnost krajiny zadržovat vodu
 Retenční nádrž – malá vyrovnávací přehrada
 Podržení minulého v přítomnosti, jak ji zkoumá fenomenologie
 Retenční právo jako právní zajišťovací institut
 Retence moči - zadržení moči, zduření močové trubice, neschopnost se vyčůrat. 
 Retenční nabídka – udržovací nabídka mobilního operátora; cílem r. nabídky je udržet si zákazníka (zpravidla zvýhodněnou službou)